Die Austrian Football League 1984 war die erste Austragung einer österreichischen Staatsmeisterschaft im American Football. Das erste Finale, die Austrian Bowl I am 20. Oktober 1984 in Salzburg, gewannen die Salzburg Lions mit 27:10 gegen die Graz Giants.

Gründung 
Das erste American-Football-Spiel zwischen österreichischen Teams fand 1981 zwischen den Vienna Ramblocks und den Graz Giants statt. Nach der Gründung der Salzburg Lions 1982 begannen diese drei Teams, eine österreichische Staatsmeisterschaft zu organisieren, die 1984 erstmals ausgetragen wurde.

Teams 

 Graz Giants
 Montfort Hawks (Feldkirch)
 Innsbruck Eagles
 Salzburg Lions
 Vienna Ramblocks (Wien)

Reguläre Saison 

 Legende: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Pct = Winning Percentage, P+= erzielte Punkte, P− = zugelassene Punkte.
 Bei gleicher Pct zweier Teams zählt der direkte Vergleich
  Qualifikation für Play-Offs

Play-offs

Halbfinale

Austrian Bowl I

Zweite Liga 
In der zweiten Liga spielten die Klagenfurt Jets, die Styrian Panthers, die Linz Rhinos und die Vienna Vikings. Meister wurden die Vikings, die das Finale gegen die Rhinos mit 28:22 für sich entscheiden konnten.

Weblinks 

 AFBO 1984 in der Enciclopedia del Football Italiano

Einzelnachweise 

American-Football-Saison 1984